V2A steht für:
 eine nichtrostende Stahlsorte, siehe Edelstahl#V2A
 eine rumänische Straßenbahnbaureihe, siehe Bukarester Gelenktriebwagen
 ein deutsch-britisches Bandprojekt, siehe V2A (Band)

V2A